Сивук — украинская фамилия.

 Сивук, Виталий Олегович (род. 1992) — украинский шахматист, гроссмейстер (2014).
 Сивук, Людмила Ефимовна (род. 1968) — украинская шашистка, арбитр, тренер.